Ви́льям Си́лва ди Карва́лью (; родился 7 апреля 1992 года в Луанде, Ангола) — португальский футболист, опорный полузащитник клуба «Реал Бетис».

Клубная карьера 
Карвалью родился в Анголе, но ещё в детском возрасте перебрался с родителями в Португалию. В 13 лет перешёл в молодёжную академию лиссабонского «Спортинга». Дебютировал в основном составе 3 апреля 2011 года в матче против «Витории Гимарайнш», после чего отправился в полугодовую аренду в клуб «Фатима», выступающий в третьем португальском дивизионе.

В 2012 году отправился в аренду в бельгийский клуб «Серкль Брюгге», в котором провёл полтора сезона.

Перед началом сезона 2013/14 вернулся в «Спортинг», где стал игроком основного состава.

27 октября 2013 года забил свой первый гол за «Спортинг» в матче против «Порту». В 2016 году португальский опорный полузащитник продлил контракт со своим клубом до 2020 года.

13 июля 2018 года Карвалью в качестве свободного агента перешёл в «Реал Бетис», подписав пятилетний контракт.

Карьера в сборной 
С 2007 года выступал за юношеские и молодёжные сборные Португалии. 15 октября 2012 года дебютировал в составе молодёжной сборной Португалии в матче против молодёжной сборной Украины. Забил 2 гола в отборочных матчах к молодёжному чемпионату Европы 2015 года, против Норвегии и Израиля.

В ноябре 2013 года Карвалью впервые получил вызов в основную сборную Португалии на стыковые матчи к чемпионату мира против сборной Швеции. 19 ноября дебютировал в составе национальной сборной в ответном матче против Швеции.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 59 / забито голов: 4; победы: 36, ничьи: 14, поражения: 9.

Достижения

Командные 
«Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2014/15
 Обладатель Кубка Португальской лиги: 2017/18

«Реал Бетис»
 Обладатель Кубка Испании: 2021/22

Сборная Португалии
 Чемпион Европы: 2016
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2017

Сборная Португалии (до 21 года)
 Финалист Чемпионата Европы среди молодёжи: 2015

Личные 
 Лучший игрок месяца в Португальской лиге: Октябрь-Декабрь 2013, Март 2014
 Лучший молодой игрок месяца в Португальской лиге: Август-Ноябрь 2013, Апрель-Март 2014
 Символическая сборная Чемпионата Европы среди молодёжи: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Реал Бетис»

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Фатима»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Реал Бетис»